Landeck (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Landeck (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Landeck, een plaats in de gemeente Teningen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Lądek Zdrój (Duits: Bad Landeck), een stad in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië